Христиан (Христиан Фабиан Альберт) Иванович Вилькен (1786—1849) — русский военный деятель, генерал-лейтенант.

Биография 
Родился в январе 1786 года.

Дата вступления в военную службу неизвестна.

Был командиром Дворянского полка, членом Совета о Военно-учебных заведениях (с 1834 года).

Начальник Константиновского артиллерийского училища в 1832—1834 годах.

Умер 4 августа 1849 года.

Семья 
Его внуки:
 Михаил Иванович фон Вилькен (1849—1913) — техник-архитектор, автор проектов нескольких доходных домов в Санкт-Петербурге;
 Мария Ивановна фон Вилькен (1847—1908) — автор мемуаров о поэте Н. А. Некрасове; была замужем за Я. А. Ушаковым (1840—1913), членом Государственного совета.

Награды 
 Награждён орденом Св. Георгия 4-й степени (№ 4193; 25 декабря 1828).
 Также награждён орденами Св. Владимира 3-й степени и Св. Анны 2-й степени.

Примечания

Ссылки 
 
 Константиновское артиллерийское училище

Генерал-лейтенанты (Российская империя)